Орден Независимости — название наград некоторых государств:

 Орден Независимости (Вьетнам)
 Орден Независимости (Египет)
 Орден Независимости (Иордания)
 Орден Независимости (Катар)
 Орден Независимости (Марокко)
 Орден Независимости (Тунис)
 Орден Независимости (Туркменистан)

Также:
 Орден «Независимость» (Азербайджан)